Maouéni ist der Name der geographischen Objekte:
 Maouéni (Anjouan), Ort auf Anjouan, Komoren
 Maouéni (Grande Comore), Ort auf Grande Comore